Miejscowość i gmina we Francji
 Belloc
 Jû-Belloc
 Belloc-Saint-Clamens

Nazwisko
 Hilaire Joseph Pierre Belloc – pisarz angielski
 Auguste Belloc – francuski fotograf
 Jean-Hilaire Belloc – malarz

Inne
 Abbaye Notre-Dame de Belloc – opactwo
 Abbaye de Belloc – gatunek sera

Zobacz też 
 Bellocq